Erlach kan syfta på:

 Erlach, en ort och kommun i kantonen Bern, Schweiz
 Erlach (distrikt), en tidigare administrativ enhet i kantonen Bern, Schweiz
 Erlach (ätt), en schweizisk adelsätt